Przedbórz ist der Name
 einer Stadt in Polen, siehe Przedbórz
 eines Dorfes in Polen, Woiwodschaft Karpatenvorland, Powiat Kolbuszowski in der Gemeinde Kolbuszowa
 eines Dorfes in Polen, Woiwodschaft Masowien, Powiat Płocki in der Gemeinde Staroźreby